NT est un sigle pouvant signifier :

Lieux 
 Binter Canarias (Îles Canaries), selon le code AITA des compagnies aériennes
 Selon le code OACI des compagnies aériennes, Binter Canarias a pour code IBB
 Polynésie française, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 Territoires du Nord-Ouest, (Northwest Territories en anglais) l'un des trois territoires du Canada
 Selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays); (voir ISO 3166-2:CA)
 Northern Territory, Territoire du Nord, selon la liste des codes des territoires australiens

Autres 
 Le nT, ou nanotesla, est le milliardième du tesla (symbole : T) : 1 nT = 10 T.
 Nt, digramme de l'alphabet latin.
 Abréviation de neurotypique, terme utilisé dans le domaine de l'autisme pour parler des gens « normaux » en référence au principe de neurodiversité et lié au mouvement pour les droits des personnes autistes.
 Near Threathened - Quasi Menacée, code de la Liste rouge de l'UICN
 New Taiwan Dollar, la monnaie officielle actuelle de la République de Chine (Taïwan)
 New Technology, dans le nom du système d'exploitation Windows NT ou du dirigeable Zeppelin NT par exemple
 Piapro Studio NT est un synthétiseur vocal sorti en  accueillant tous les personnages de Crypton tels que Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, MEIKO, et KAITO, ce qui remplace leurs version Vocaloid 3 et 4
 Nortel (ex. Northern Telecom), une entreprise qui fabrique des équipements pour les réseaux de télécommunications
 Nouveau Testament, les écrits de la Bible relatifs à la vie de Jésus
 No Trump, en anglais au bridge signifie « sans atout »

Code